Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1983 odbyły się między 29 marca a 4 kwietnia 1983 w kanadyjskiej Reginie, w Regina Agridome. Były to drugie mistrzostwa świata rozegrane w Reginie, wcześniejsze odbyły się w 1973.

Tytuł mistrzów świata z 1982 obroniła drużyna Kanady, która pokonała w finale 7:4 Niemcy. Brązowe medale zdobyli Norwegowie, którzy przegrali w półfinale z Niemcami 3:4.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playof

Finał

Półfinał

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1983
1983 w curlingu
1983 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
Regina (Kanada)